

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Pogorzele – osada w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Stary Dzierzgoń
 Pogorzele – osada leśna w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Kłobuck
 Pogorzele – część wsi Krajno Pierwsze w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Górno
 Pogorzele – część wsi Smolniki w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Ślesin

Inne 
 Pogorzele – nieofic. przysiółek wsi Lubowidz w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Nowa Wieś Lęborska